Tymbark – dawne miasto (w latach 1357–1934); obecnie wieś w woj. małopolskim, pow. limanowskim, w gminie Tymbark
 gminie Tymbark – gmina wiejska
 Tymbark – dawna gromada
 Tymbark – stacja kolejowa w Tymbarku
 Tymbark – polski producent soków i napojów
 Tymbark – dekanat diecezji tarnowskiej